Фемто (femto; симбол f) је префикс (види све префиксе) за јединице и значи да је 10-15 пута те јединице или један трилионити део. Примери су фемтосекунд и фемтометар

Усвојен 1964. године, долази из данског femten, што значи петнаест.

Види још 
 СИ префикс

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси